Сполучені Штати — термін зазвичай вживається для позначення Сполучених Штатів Америки, проте на сьогодення вживається і для позначення Мексики — Мексиканські Сполучені Штати.

Історичні держави 
 Сполучені Штати Бельгії, конфедерація, що існувала у 1790
 Республіка Сполучені Штати Бразилії () назва Бразилії у 1889–1968 роках
 Сполучені Штати Центральної Америки (неофіційна назва), або правильніше Сполучені Провінції Центральної Америки та Федерація Республік Центральної Америки (через кілька змін назви), федерація існувавша у 1823–1840 роках.
 Сполучені Штати Колумбії — назва Колумбії з 1863 по 1886
 Республіка Сполучені Штати Індонезії, назва країни з 1949 по 1950 роки
 Сполучені Штати Іонічних островів, колишній британський протекторат з 1815 по 1864
 Сполучений Штат Саураштре, індійський штат з 1948 по 1956
 Сполучені Штати Стеллаленда — бурська республіка, існувала у 1883–1885.
 Сполучені Штати Траванкора і Кочин, назва колишнього індійського штату Траванкор-Кочин у 1949–1950.
 Сполучені Штати Венесуели назва офіційно вживана з 1864 по 15 квітня 1953

Пропоновані 
 Сполучені Штати Латинської Африки, політичне утворення, запропоноване Бартелемі Боганда для Центральної Африки
 Сполучені Штати Китаю, політичне поняття федералізації Китаю, яке був колись було запропоновано Чан Кайші
 Сполучені Штати Європи, політична концепція єдиної європейської держави
 Сполучені Штати Африки, політична концепція/пропозиція, на кшталт Сполучених Штатів Європи
 Сполучені Штати Південної Америки, політична концепція федерації в Південній Америці або країнах Латинської Америки
 Сполучені Штати Великої Австрії можлива держава-наступниця Австро-Угорської імперії, запропонована ерцгерцогом Францом Фердинандом